Тутаєв, до 1918 року — Романов-Борисоглєбск (рос. Романов-Борисоглебск), до 1822 року — міста Романов та Борисоглєбск — місто обласного підпорядкування в Росії.
 Тутаєвський район — адміністративна одиниця Ярославської області Російської Федерації.
 Тутаєва Асіят Ідрисівна (1902 або 1905, Nazyr-Kort Administrative Okrugd, Vladikavkaz okrugd, Терщина, Російська імперія — 29 жовтня 1944, Тернопільська область, Українська РСР, СРСР) — радянська інгушська лікарка.